Pike Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Pike Lake, Lanark County, sjö i Ontario, 
 Pike Lake. Algoma, sjö i Ontario,

Robotskapade Kanadaförgreningar